Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 13-as, továbbá 13A, 13B, 13C, 13D, 13F, 13G, 13HK, 13K, 13M, 13P, 13Y, illetve M13-as jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 

 13-as busz (Balatonfüred)

 13-as busz (Budapest)
 13A busz (Budapest)
 13-as busz (Budapest, 1948–1955)megszűnt
 13B busz (Budapest)megszűnt
 13Y busz (Budapest)megszűnt

 13-as busz (Debrecen)

 13-as busz (Dunaújváros)

 13-as busz (Eger)
 13A busz (Eger)megszűnt

 13-as busz (Gödöllő)megszűnt

 13-as busz (Hódmezővásárhely)

 13-as busz (Kaposvár)

 13-as busz (Kecskemét)
 13C busz (Kecskemét)megszűnt
 13D busz (Kecskemét)
 13K busz (Kecskemét)

 13-as busz (Nyíregyháza)
 13Y busz (Nyíregyháza)

 13-as busz (Pápa)

 13-as busz (Pécs)
 13E busz (Pécs)
 13Y busz (Pécs)

 13-as busz (Salgótarján)
 13A busz (Salgótarján)megszűnt

 13-as busz (Sopron)
 13B busz (Sopron)
 13F busz (Sopron)megszűnt
 13HK busz (Sopron)megszűnt
 13M busz (Sopron)megszűnt
 13P busz (Sopron)megszűnt

 13-as busz (Szeged)megszűnt 2016-ban
 13A busz (Szeged)megszűnt 2016-ban
 13Y busz (Szeged)megszűnt
 M13-as busz (Szeged)megszűnt

 13-as busz (Székesfehérvár)
 13A busz (Székesfehérvár)
 13B busz (Székesfehérvár)megszűnt
 13G busz (Székesfehérvár)
 13Y busz (Székesfehérvár)

 13-as busz (Szolnok)

 13-as busz (Tatabánya)
 13A busz (Tatabánya)megszűnt
 13Y busz (Tatabánya)megszűnt

 13-as busz (Veszprém)